Циклограма (,  ) –

 1) Діаграма узгодження дій виконавчих органів у складних технологічних машинах та аґреґатах, які працюють за заданим циклом. Циклограми складають для визначення конструкції виконавчих органів машин-автоматів. Може бути подана у табличній формі.

 2) Фотографічний знімок світної рухомої точки.

Базисні поняття 
Періодичність дискретного машинного технологічного процесу характеризується робочим, технологічним і кінематичним циклом.

Робочим циклом називають періодично повторювані операції, по виконанню яких машина видає готовий виріб.

Технологічним циклом називають такий цикл, протягом якого виконуються всі операції обробки об'єкта.

Кінематичним циклом називають період переміщення механізмів, після якого всі ланки й виконавчий орган машини приймають положення і напрям руху, що і на початку циклу.

Також можна розглядати динамічний, енергетичний, інформаційний та інші цикли.

У результаті система приходить у той самий стан, в якому вона перебувала на початку циклу. При створенні нової техніки (машин) необхідно синхронізувати переміщення виконавчих ланок і послідовність відносних положень ланок механізмів машин всередині циклу. Для аналізу часу окремих інтервалів руху (робочих і допоміжних), оцінки можливості суміщення технологічних і транспортних операцій, скорочення часу деяких операцій, поділ операцій на менш тривалі переходи, послідовності їх виконання та інші питання оптимізації робочого процесу використовують циклограми, з допомогою яких часто досягається зменшення часу циклу і, як наслідок, підвищення продуктивності машин.

Загальний опис циклограм 
В основу розробки циклограм беруть синхронні в часі графіки переміщень виконавчих органів механізмів або пристроїв. За графічним зображенням циклограми бувають кругові, прямокутні та лінійні.

Кругові циклограми виражають послідовність операцій, що виконуються механізмами в залежності від кутового переміщення розподільного вала. Цикл, рівний або більший за 360° повороту розподільного вала, може також бути представлений прямокутною циклограмою. У цьому випадку цикли окремих механізмів зображають витягнутими по горизонталі прямокутниками.

На круговій і прямокутній циклограмах графіки переміщень не зображують, а інтервали окремих етапів руху або операцій виділяють штрихуванням або товстими лініями, протяжність яких відповідає певним етапам руху.

Лінійні циклограми виражають стан виконавчого органу окремих механізмів ламаними прямими. На лінійній циклограмі графіки переміщень виконавчих органів умовно зображають похилими прямими, а періоди зупинки — горизонтальними прямими.

Для машин із автоматичним керуванням наглядною є побудова сумісних циклограм виконавчого органу машини й системи її керування. Момент часу подачі команд позначають у двійковому коді цифрами: 0 — вимкнено, 1 — увімкнено.

Узгодження переміщень виконавчих ланок механізму проводять у залежності або від часу, або від положення ланок. У першому випадку використовують систему управління часом, у другому випадку — систему управління рухом.

Проміжок часу, по закінченню якого повторюється послідовність переміщення всіх виконавчих ланок механізму, називають часом циклу.

При розробці циклограми враховують необхідні блокування: цикл може початися після включення обертання ріжучих інструментів; обробка може проводиться тільки після затиску планшайби в фіксованому положенні; звільнення планшайби і відведення фіксатора можливе лише після виведення інструмента з оброблюваного отвору; при поломці інструмента вимикається обертання шпинделя головки і подача силової головки; після виконання операції всі механізми (за винятком планшайби, що повертається в заданому напрямку) займають вихідні положення.
Іноді використовують видозмінені циклограми роботи системи механізмів, в яких не враховується масштаб часу. Така циклограма відображає тільки послідовність увімкнень тих чи інших механізмів і керуючих пристроїв. Її прийнято називати тактограмою, або таблицею ввімкнень. Відповідно тактом роботи системи механізмів і пристроїв називається проміжок часу між двома сусідніми змінами його повного стану.

Різновиди циклограм 

Крім описаної вище циклограми в техніці, розрізняють:
 Циклограма (лінгвістика) — слова, вірші, сегменти, що переходять один в одного при графічному повторі

 Циклограма (педагогіка) — часова діаграма програм циклу навчання

 Циклограмма пуску — часова діаграма програми запуску літального апарату

 Циклограма зварювання — графічне представлення зварювального режиму, що використовується для будь-якого типу справи.

Циклограма польоту (приклад) 

Циклограма польоту Зеніт-3SLBФ

Див. також 

 Діаграма Ґанта

Джерела 

 Бучинський М. Я., Горик О. В., Чернявський А. М., Яхін С. В. ОСНОВИ ТВОРЕННЯ МАШИН / [За редакцією О. В. Горика, доктора технічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України]. — Харків: Вид-во «НТМТ», 2017. — 448 с. : 52 іл. ISBN 978-966-2989-39-7
 Попов С. В., Бучинський М. Я., Гнітько С. М., Чернявський А. М. Теорія механізмів технологічних машин: підручник для студентів механічних спеціальностей закладів вищої освіти. Харків: НТМТ, 2019. 268 с.
Потік керування